Oger steht für:
 Oger, menschenähnlicher Unhold, eine Märchen- und Sagenfigur
 Oger (Marne), ehemalige französische Gemeinde im Département Marne (heute Blancs-Coteaux)
 Ogre (Fluss), deutsch Oger, Fluss in Lettland 
 Ogre (Stadt), deutsch Oger, Stadt in Lettland

Siehe auch:

 Ogre
 Ogier
 Auger